O Ministério Federal para Assuntos Econômicos e Proteção Climática (em alemão: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), abreviado como BMWi, é um ministério da Alemanha.

Ligações externas
 

Economia Tecnologia
Economia da Alemanha